De Rally van Finland 2015, formeel 65th Neste Oil Rally Finland, was de 65e editie van de Rally van Finland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 540e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
Jari-Matti Latvala wist voor het tweede jaar op rij zijn thuisrally te winnen, en nam met dit resultaat de runner-up positie in het kampioenschap over van teamgenoot Andreas Mikkelsen, die al vroegtijdig uit de rally verongelukte. Opnieuw was Sébastien Ogier zijn grootste tegenspeler om de zege, maar Latvala hield dit keer een veiligere marge over en Ogier moest genoegen doen met plaats twee. Daarachter waren de Citroën's het snelste, maar Kris Meeke verloor een podium resultaat toen hij tijdens de tweede etappe van de weg raakte, wat ervoor zorgde dat teamgenoot Mads Østberg deze plek van hem overnam en ook over de streep trok.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 14,13 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland